Бенитез има више значења:

 Бенитез (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бенитез (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Бенитез (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику